Bahía Laura puede referirse a:

 Bahía Laura (Argentina) cuerpo de agua en la costa centro-norte de la Provincia de Santa Cruz (Argentina). 
 Bahía Laura (Magallanes - Chile) situada en la costa sur de la isla Carlos en la región austral de Chile.
 Bahía Laura (Santa Cruz) localidad en la provincia de Santa Cruz en la República Argentina.
 Reserva natural provincial intangible Bahía Laura, reserva natural.